Le qualificazioni del singolare  dell'Ankara Cup 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Kristina Barrois (qualificata)
  Ons Jabeur (ultimo turno, lucky loser) 
  Jasmina Tinjic (ultimo turno) 
  Ana Savić (qualificata)

  Danka Kovinić (ultimo turno, lucky loser)
  Ilona Kramen' (secondo turno)
  Magda Linette (ultimo turno)
  Laura-Ioana Andrei (primo turno)

Wildcard 

  Sehzade Gur (primo turno) 
  Anna Smolina (primo turno) 
  Sinem Alptekin (secondo turno)

  Gul Kurtaran (primo turno)
  Ezgil Soylemezoglu (primo turno)

Qualificate 

  Kristina Barrois 
  Yuliya Kalabina 

 Nigina Abduraimova 
 Ana Savić

Lucky loser 

  Danka Kovinić 

 Ons Jabeur

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Ankara Cup 2012